Джени́ва (Geneva) — топоним, название ряда населённых пунктов в США.
  — город в штате Алабама, США.
 Дженива — округ в штате Алабама.
 Дженива — аэропорт в штате Алабама, расположенный в 4 км к северу от делового центра одноимённого города.
  — город в штате Иллинойс, административный центр округа Кейн.
 Дженива — город в округе Фриборн (штат Миннесота).
 Дженива — тауншип в округе Фриборн (штат Миннесота).
  — город в штате Нью-Йорк.
 Дженива — статистически обособленная местность, расположенная в округе Семинол (штат Флорида).
  — тауншип в штате Мичиган, США.

См. также